Жуніор () — прізвище португальського походження. Відомі носії:
 Балтазар Марія де Мораїс Жуніор — бразильський футболіст.
 Вінісіус Жуніор — бразильський футболіст.
 Досса Жуніор — кіпрський і португальський футболіст.
 Ежидіо Перейра Жуніор — бразильський футболіст.
 Жозе Карлос Феррейра Жуніор — бразильський футболіст.
 Жозе Пауло Безерра Масіел Жуніор (Паулінью) — бразильський футболіст.
 Жозе Феррас де Алмейда Жуніор — бразильський художник.
 Зайнадін Жуніор — мозамбіцький футболіст.
 Кайо Жуніор — бразильський футболіст.
 Карлуш Гоміш Жуніор — політичний діяч Гвінеї-Бісау.
 Леовежильдо Жуніор — бразильський футболіст.
 Леовігілдо Жуніор — бразильський футболіст.
 Марсело Вієйра да Силва Жуніор — бразильський футболіст.
 Освалдо Біато Жуніор — бразильський дипломат.
 Оскар дос Сантус Ембо́аба Жуніор — бразильський футболіст.
 Пауло Роберто Жамеллі Жуніор — бразильський футболіст.
 Роке Жуніор — бразильський футболіст.
 Сілвіо Родрігес Перейра Жуніор — бразильський футболіст.
 Франсішку Жуніор — португальський футболіст.